Soboccy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Soboccy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Soboccy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki